Scontro di titani (Clash of the Titans) – film del 1981
 Scontro tra titani (Clash of the Titans) – film del 2010